Obsolete (на обложке альбома изображен как °BSΩLE✝e) — третий студийный альбом метал-группы Fear Factory, выпущенный 28 июля 1998 года. Концептуально, это продолжение предыдущего альбома Demanufacture. Релиз стал довольно успешным после выхода четвертого сингла — кавера на песню Гари Ньюмана «Cars». На данный момент Obsolete самый продаваемый альбом Fear Factory.

Группа приступила к написанию материала для альбома в конце 1997. Однако вскоре музыканты были приглашены Oззи Осборном на открытие реюниона Black Sabbath в Бирмингеме. Так же 7 декабря группа на правах хэдлайнеров отыграла концерт в Лондоне.

Fear Factory вернулись к созданию нового альбома лишь в январе. Продюсерами стали Рис Фалбер и Грег Рили.

Как и на Demanufacture, Obsolete продолжил историю противостояния людей и машин..

Сюжет Obsolete основан на таких книгах как The Boys from Brazil, Brave New World, и 1984.

В буклете, прилагаемом к CD-версии, содержится подробная информация о персонажах и сюжете. Иллюстрации были выполнены Дэйвом МакКином, известным по своим работам с комиксами.

Список композиций

Чарты 
Album — Billboard (North America)

Singles — Billboard (North America)

Участники записи 
 Бертон Белл — вокал
 Дино Касарес — гитара, микширование
 Раймонд Эррера — ударные
 Кристиан Волберс — бас-гитара

Примечания 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы альтернативного метала
Концептуальные альбомы
Альбомы Fear Factory